2-я дивизия — наименование дивизий в вооружённых силах различных государств:
 2-я дивизия — дивизия, составная часть эскадры, находилась в голове боевого порядка, возглавлялась вице-адмиралом.

Пехотные дивизии 
 2-я пехотная дивизия (Болгария)
 2-я Пролетарская дивизия (НОАЮ)
 2-я румынская добровольческая пехотная дивизия «Хория, Клошка ши Кришан»
 2-я пехотная дивизия (Великобритания)
 2-я пехотная дивизия (Германская империя)
 2-я пехотная дивизия (вермахт)
 2-я Варшавская пехотная дивизия (Польша)
 
 2-я пехотная дивизия (РОА)
 2-я Орловская пехотная дивизия
 2-я Канадская дивизия
 2-я Башкирская стрелковая дивизия
 2-я Кавказская стрелковая дивизия (формирования 1922 г.)
 2-я пехотная дивизия (Российская империя):
 Соединение, носившее наименование «2-я пехотная дивизия» с 1806 по 1811 год
 Соединение, носившее наименование «2-я пехотная дивизия» с 1820 по 1918 год
 2-я пехотная дивизия (США)
 2-я Сибирская стрелковая дивизия (Российская империя)
 2-я гренадерская дивизия (Российская империя)
 2-я гвардейская пехотная дивизия (Российская империя)
 2-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (СССР)
 2-я стрелковая дивизия (2-го формирования) (СССР)
 2-я стрелковая дивизия (3-го формирования) (СССР)
 2-я стрелковая дивизия (4-го формирования) (СССР)
 2-я Московская стрелковая дивизия
 2-я Крымская стрелковая дивизия
 2-я гвардейская стрелковая дивизия
 2-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения (Сталинского района)
 2-я Ленинградская стрелковая дивизия народного ополчения (Московского района)
 2-я гвардейская Ленинградская стрелковая дивизия народного ополчения (Свердловского района)
 2-я Туркестанская стрелковая дивизия (1-го формирования)

Формирования 1918—1920 гг 
 2-я Украинская повстанческая дивизия
 2-я Украинская советская дивизия

Горные дивизии 
 2-я горнострелковая дивизия (вермахт)
 2-я горнострелковая дивизия (Италия)

Мотострелковые и механизированные дивизии 
 2-я мотострелковая дивизия особого назначения внутренних войск НКВД
 2-я гвардейская мотострелковая дивизия (1942)
 2-я гвардейская механизированная дивизия (1945—1957)
 2-я гвардейская мотострелковая дивизия (1957—1964)
 2-я гвардейская мотострелковая дивизия (1964—2009, 2013 — )
 2-я моторизованная дивизия СС «Рейх» (Нацистская Германия)
 2-я мотопехотная дивизия (ФРГ)

Танковые дивизии 
 2-я танковая дивизия (СССР)
 2-я гвардейская танковая дивизия
 2-я танковая дивизия (вермахт)
 2-я танковая дивизия СС «Рейх»
 2-я бронетанковая дивизия (Великобритания)
 2-я бронетанковая дивизия (США)
 2-я бронетанковая дивизия (Франция)

Кавалерийские дивизии 
 2-я дивизия лёгкой кавалерии (Франция)
 2-я дивизия тяжёлой кавалерии (Первая Французская Империя)
 2-я кавалерийская дивизия (Российская империя)
 2-я гвардейская кавалерийская дивизия (Российская империя)
 2-я Сводная казачья дивизия
 2-я Кавказская казачья дивизия
 2-я Донская конная дивизия русской армии Врангеля.
 2-я Ставропольская кавалерийская дивизия имени М. Ф. Блинова
 2-я кавалерийская дивизия (СССР)
 2-я гвардейская кавалерийская Крымская ордена Ленина дважды Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого дивизия имени Совнаркома УССР
 2-я Туркестанская кавалерийская дивизия
 2-я кавалерийская Ленинградская дважды Краснознамённая дивизия
 2-я Черниговская Червонного казачества кавалерийская дивизия

Дивизии морской пехоты 
 2-я дивизия морской пехоты (Третий рейх)
 2-я дивизия корпуса морской пехоты (США)

Воздушно-десантные дивизии 
 2-я гвардейская воздушно-десантная дивизия
 2-я парашютная дивизия (Третий рейх)

Авиационные дивизии 
 2-я смешанная авиационная дивизия
 2-я истребительная авиационная дивизия
 2-я гвардейская штурмовая авиационная Черниговско-Речицкая ордена
Ленина Краснознаменная ордена Суворова дивизия
 2-я гвардейская Севастопольская авиационная дивизия дальнего действия
 2-я гвардейская бомбардировочная Севастопольско-Берлинская авиационная дивизия
 2-я гвардейская истребительная Сталинградская Краснознаменная авиационная дивизия ПВО
 2-я минно-торпедная Рананская Краснознамённая авиационная дивизия имени Н. А. Острякова
 2-я минно-торпедная авиационная дивизия ВВС ВМФ
 2-я гвардейская минно-торпедная Севастопольская авиационная дивизия имени Н. А. Токарева
 2-я гвардейская минно-торпедная авиационная дивизия ВВС ВМФ
 2-я гвардейская ночная бомбардировочная Сталинградская Краснознаменная авиационная дивизия

Артиллерийские дивизии 
 2-я гвардейская артиллерийская Перекопская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия прорыва
 2-я артиллерийская Островская Краснознамённая дивизия прорыва
 2-я гвардейская миномётная Городокская Краснознамённая ордена Александра Невского дивизия
 2-я истребительная дивизия
 2-я гвардейская зенитная артиллерийская Барановичская Краснознамённая ордена Александра Невского дивизия
 2-я зенитная артиллерийская Сивашская ордена Кутузова дивизия